Balduin von Ibelin ist der Name folgender Personen:

* Balduin von Ibelin (vor 1136–um 1187), Herr von Ibelin, Ramla und Mirabel
 Balduin von Ibelin (Seneschall von Zypern) († 1267), Seneschall von Zypern
 Balduin von Ibelin (Bailli von Jerusalem) (um 1245–nach 1286), Konstabler von Zypern, Bailli von Jerusalem
 Balduin von Ibelin (Korakou) († 1313), Herr von Korakou